

Patronyme 

 Jacques Joseph Baudrillart (1774-1832), agronome français ;
 parfois orthographié Jacques Joseph Baudrillard
 Henri Baudrillart (1821-1892), économiste et journaliste français ;
 Alfred Baudrillart (1859-1942), écrivain et cardinal français.

Notes et références